Мулай – почётный титул в Марокко:

 Мулай Абд ар-Рахман — султан Марокко
 Мулай Исмаил ибн Шериф — второй правитель Марокко династии Алауитов, правил c 1672 по 1727 год
 Мулай Рашид — сын короля Марокко Хасана II
 Мулай Рашид ибн Шериф — султан Марокко с 1666 по 1672 г.
 Мулай Хасан — сын короля Марокко Мухаммеда VI и Лаллы Сальмы
 Мулай Юсуф — султан Марокко в 1912—1927

Титулы